Shirley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shirley Township (Kansas)
 Shirley Township (Missouri)
 Shirley Township (Oklahoma)
 Shirley Township (Pennsylvania)